Podvinje Miholečko je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Svetog Petra Orehovca. Nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Nemčevec i Barlabaševec, sjeverno je Lukačevec, sjeveroistočno je Voljavec Riječki, istočno je Selnica Miholečka.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u sastavu Općine Sveti Petar Orehovec